B-kant van de single Sweet Darlin' van Martha Reeves & The Vandellas
 Without You (Badfinger), muziekstuk van Badfinger uit 1970, beroemd geworden in de uitvoeringen van Nilsson (1972), Mariah Carey (1994) en de debuutsingle van Natalia (2003)
 Without You (David Bowie), een single van de Britse zanger David Bowie uit 1983
 Without You (Re-union), inzending Eurovisiesongfestival 2004 door Re-union
 Without You (Avicii), een nummer van de Zweedse dj Avicii uit 2017
 Without You (The Kid Laroi), een nummer van de Australische zanger The Kid Laroi
 Without You (Hinder), een single van de Amerikaanse rockband Hinder
 Without You (David Guetta & Usher) een single van David Guetta en Usher
 Without You (Peabo Bryson & Regina Belle), een duetsingle van Peabo Bryson en Regina Belle
 Without You (film), een film uit 1934

Zie ook 
 Zonder jou (doorverwijspagina)